Tseng Chun-hsin era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Shintaro Mochizuki ha sconfitto Carlos Gimeno Valero con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Holger Vitus Nødskov Rune (terzo turno)
  Jonáš Forejtek (primo turno)
  Thiago Agustín Tirante (primo turno)
  Martin Damm (semifinale)
  Jiří Lehečka (secondo turno)
  Brandon Nakashima (terzo turno)
  Toby Kodat (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (campione)

  Bu Yunchaokete (ritirato)
  Carlos Alcaraz Garfia (quarti di finale)
  Otto Virtanen (primo turno)
  Liam Draxl (secondo turno)
  Filip Cristian Jianu (terzo turno)
  Shunsuke Mitsui (secondo turno)
  Gauthier Onclin (primo turno)
  Keisuke Saitoh (primo turno)
  Harold Mayot (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2019